Семенівський район (Полтавська область)
 Семенівський район (Чернігівська область)